Rukavac je lahko:
 Rukavac, Matulji (Hrvaška)
 Rukavac, Vis (Hrvaška)